Connie Sachs est un personnage de fiction créé par John le Carré qui apparaît dans les trois romans de sa trilogie : La Taupe, Comme un collégien et Les Gens de Smiley.

Biographie 
Connie Sachs est la responsable principale de la Recherche et de la Documentation au Cirque (nom de code MI6). Elle est spécialisée dans le secteur de l'U.R.S.S. Elle est décrite dans "La Taupe" comme une . Douée d'une mémoire extraordinaire, elle est vraisemblablement recrutée par le Cirque durant la Seconde Guerre mondiale et est renvoyée du Service à la mort de son chef, Control. Elle fera néanmoins bénéficier à son ancien collègue et ami George Smiley de ses connaissances lorsque ce dernier tentera de démasquer la "taupe". 

Réintégrée au Cirque dans Comme un Collégien, elle y joue un rôle actif dans une nouvelle tentative pour fragiliser les alliés de Karla (nom de code d'un espion haut placé de l'U.R.S.S.). Dans Les gens de Smiley, Connie Sachs prend une ultime fois sa retraite pour diriger avec une ex-secrétaire du Cirque, Hilary, une pension pour animaux d'Oxford. Diminuée par l'alcoolisme et la vieillesse, elle remue une dernière fois ses souvenirs du Service pour servir le dernier combat de Smiley contre Karla.

Connie Sachs est présentée durant les trois romans comme une femme excentrique et perspicace, passionnée par son travail.

Dans les adaptations télévisées de La Taupe et Les gens de Smiley, elle est interprétée par l'actrice Beryl Reid. Pour l'adaptation au cinéma de La Taupe en 2011, c'est Kathy Burke qui reprend le rôle.

Références historiques 
Connie Sachs a la réputation d'avoir été basée sur une célèbre employée du MI5, Milicent Bagot, qui était la première à attirer l'attention des autorités sur les convictions communistes de l'agent Kim Philby, plus tard démasqué comme une taupe soviétique. Milicent Bagot est décédée en 2006 à l'âge de 99 ans.

Notes et références

Bibliographie 
John Le Carré, La taupe (Tinker, Tailor, Soldier, Spy, 1974), traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Editions du Seuil, Collection Points, P921, Paris, 2001 (1974 pour la traduction aux éditions Robert Laffont), 412 pages. 
John Le Carré, Comme un Collégien (The Honorable Schoolboy, 1977), traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Editions du Seuil, Collection Points, P922, Paris, 2001 (1977 pour la traduction aux éditions Robert Laffont), 677 pages. 
John Le Carré, Les gens de Smiley (Smiley's People, 1979), traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Editions du Seuil, Collection Points, P923, Paris, 2001 (1980 pour la traduction aux éditions Robert Laffont), 431 pages. 

Personnage de John le Carré
Personnage de roman d'espionnage
Agent secret ou espion de fiction
Personnage de fiction anglais
Personnage de fiction créé en 1974